Die N 01 (kyrillisch Н 01) ist eine Fernstraße „nationaler Bedeutung“ in der Ukraine. Sie führt von Kiew in südöstlicher Richtung parallel zum Dnepr nach Snamjanka bei Kropywnyzkyj. Im sowjetischen Fernstraßennetz trug sie die Bezeichnung A 285.

Verlauf 

Fernstraße in der Ukraine
Verkehrsbauwerk in der Oblast Kiew
Verkehrsbauwerk in der Oblast Tscherkassy
Verkehrsbauwerk in der Oblast Kirowohrad
N Ukraine01